Rochas peut faire référence à : 
 Rochas, une marque de parfums et de couture française ;
  (1880-1966), général français ;
 Marcel Rochas (1902-1955), couturier et parfumeur français ;
 Rémy Rochas (1996-), coureur cycliste français..